Martin é o nome de condados dos Estados Unidos:
 Condado de Martin (Carolina do Norte)
 Condado de Martin (Flórida)
 Condado de Martin (Indiana)
 Condado de Martin (Kentucky)
 Condado de Martin (Minnesota)
 Condado de Martin (Texas)

Desambiguações de topônimos